

Prvi dio natjecanja

Rezultati

Drugi dio natjecanja

Rezultati

Kvalifikacije za 1. HNL 2003./04.

Zanimljivosti 
 Najbolji je strijelac lige bio po 2. put zaredom Ivica Olić, ovaj put u dresu Dinama. Postigao je 16 pogodaka.

Nastupi klubova u Europi 
 Liga prvaka:
 2. pretkolo:  ZTE - Zagreb 1:0, 1:2

 Kup UEFA:
 Pretkolo: Varteks -  Dundalk 5:0, 4:0
 1. kolo:  Midtjylland - Varteks 1:0, 1:1

 Pretkolo: Hajduk Split -  GI Gotu 3:0, 8:0
 1. kolo: Hajduk Split -  Fulham 0:1, 2:2

 1. kolo: Dinamo Zagreb -  ZTE 6:0, 3:1
 2. kolo: Dinamo Zagreb -  Fulham 0:3, 1:2

 Intertoto kup:
 1. kolo: Rijeka -  St. Patrick's 3:2, 0:1

 1. kolo:  OD Trencin - Slaven Belupo 3:1, 0:5
 2. kolo: Slaven Belupo -  Belenenses 2:0, 1:0
 3. kolo:  Marek - Slaven Belupo 0:3, 1:3
 1/2 finale:  VfB Stuttgart - Slaven Belupo 2:1, 1:0

Poveznice 
 2. HNL 2002./03.
 3. HNL 2002./03.
 4. rang HNL-a 2002./03.
 5. rang HNL-a 2002./03.
 6. rang HNL-a 2002./03.
 7. rang HNL-a 2002./03.
 Hrvatski nogometni kup 2002./03.

Izvori 
 sport.hrt.hr 
 rsssf.com, Hrvatska 2002./03.
 prva-hnl.hr/blog, 1. HNL 2002./03.
 hrnogomet.com, 1. HNL 2002./03., utakmice Lige 12
 hrnogomet.com, 1. HNL 2002./03., utakmice Lige za prvaka
 hrnogomet.com, 1. HNL 2002./03., utakmice Lige za ostanak
 hrnogomet.com, 1. HNL 2002./03., statistika kola
 hrnogomet.com, 1. HNL 2002./03., golovi po minutama
 hrnogomet.com, 1. HNL 2002./03., popis trijelaca

2002./03.
 1